Giovanni Graber – ex slittinista italiano
 Enrico Graber – ex slittinista italiano
 Pierre Graber – politico svizzero